Libres y Lokos es la barra de los Tigres UANL, equipo de la Primera División de México. Nacida en 1998. Cuenta con una organización interna que le ha permitido mantenerse en lo más alto del barrismo en el país e incluso logrado presencia internacional.

Por muchos años los Libres y Lokos se juntaban en la zona de general que es la parte más alta pero después fueron cambiados a la famosa 6A zona de gol norte enEstadio Universitario o el volcán como muchos lo conocen.

Hubo muchos problemas con la ubicación de su gente en el estadio cuando los grupos de animación de otras barras hacían acto de presencia. La zona de general no estaba dividida por ninguna malla de protección, y como el estadio es propiedad de la Universidad, pues la gente de seguridad no podía portar armas dentro de las instalaciones. La consecuencia fue que integrantes de Libres y Lokos podían enfrentarse fácilmente con los demás grupos.

Fue ahí cuando Sinergia Deportiva, sociedad anónima que tomó el control administrativo de Tigres en 1996, decidió llegar a un acuerdo con la barra. Este consistía en que los Libres y Lokos tendrían que cambiar su ubicación en el estadio, debido a los años de antigüedad que tiene el estadio universitario, ya que en algunos cánticos de la misma barra se requiere saltar, esto desataba el temor a algún accidente. El grupo aceptó y su nueva ubicación fue una de las esquinas en la parte de abajo. Ahí es dónde actualmente siguen alentando cada 15 días a los Tigres.

Rivalidades 
La hinchada fue creciendo aceleradamente al paso de los años y los problemas también. Su rivalidad con La Adicción (barra de Rayados) era incontrolable. Cada que se enfrentaban estos dos equipos había pelea segura entre los grupos de animación. La prensa local empezó a atacar fuertemente estos movimientos y en especial a los Libres y Lokos. La reacción de Sinergia Deportiva fue colocar mallas en la parte donde estaban colocados en el estadio. Prácticamente los encerraron.

La barra ha sido vetada en al menos tres ocasiones desde sus inicios. El más reciente veto a la barra se presentó en la era del técnico Daniel Guzmán.

En el año 2007 salió un documental sobre esta barra llamado “La horda”. Ahí se cuentan momentos de gloria y tristeza en la barra. Llamó mucho la atención una parte del documental cuando dos de sus integrantes estaban en el aeropuerto esperando la salida de su viaje para asistir a un partido de Tigres en Sudamérica y se toparon con la llegada del Club Pachuca. Los dos integrantes encararon a integrantes del equipo hidalguense ante el asombro de toda la gente que ahí se encontraba. Hubo algunos golpes y amenazas.

Su rivalidad contra La Rebel, grupo de animación de Pumas, también ha ido creciendo. Hace apenas un par de años se suscitó una bronca a las afueras del Estadio Universitario.

También se mantiene una gran rivalidad con la barra "la komun" del Club Santos y con la afición en general de este equipo. Incluso, han protagonizado varios conatos de bronca en las inmediaciones de los dos estadios, tanto en San Nicolás de los Garza como en Torreón. Esta rivalidad es marcada por el robo de banderas que integrantes de la barra del Santos Laguna robaron de uno de los coches en los que hinchas de Libres y Lokos se trasladaban a los viajes, las agresiones y los constantes insultos entre las cadenas televisoras regionales.

También desde el año "2014" nació está rivalidad entre ambas aficiones en la final del apertura 2014 entre América y Tigres donde el equipo de la capital se llevó la victoria, dos años después se vuelven a enfrentar en otra final pero ahora de la concacaf donde una vez más el equipo capitalino se volviera a llevar la victoria una vez más, pero la revancha llegaría pronto para el equipo regiomontano en ese mismo año "2016" se volverían a enfrentar en otra final de liga más, para el apertura 2016 en donde el club América estaría festejando su centenario pero en esa ocasión la suerte no estaba para el equipo de la capital ya que dicho partido se lo terminaría llevando el equipo del norte en tanda de penales, fue un golpe duro para el club América ya que aparte de ser una final era la fiesta de los 100 años, desde ese entonces los libres y lokos cada vez que se enfrentan al América les recuerdan con cantos "En Donde Está, En Donde Está Su CenteNADA de equipo mundial" en forma de burla o provocación hacía la afición del América.

Símbolos 
La afición y jugadores hacen unas señales características en forma de apoyo al club, una haciendo "La Doble L" y otra haciendo la "U" de NL. André-Pierre Gignac, atacante francés de Tigres, hizo esta señal tras anotarle a  en un partido amistoso con su selección en el Stade de France.

Marca 
Libres y Lokos actualmente es una marca registrada que comercializa productos. Cuenta con una tienda oficial: THE CUEVA STORE.

Referencias

Enlaces externos 
 Libres y Lokos en Twitter
 Libres y Lokos en Instagram
 Libres y Lokos en Facebook
 Libres y Lokos en Youtube
 Página web oficial de la barra 

Grupos de animación de fútbol en México
Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León